Gocho puede referir a:
Gocho, en Venezuela, se refiere a una persona nacida en el estado tachira. Fuera del ámbito andino venezolano, lo que se quiere hacer referencia con este término es gentilicio, forma de hablar característica de los andes.
Hoy por hoy se habla de gochira goxxira gente de la frontera muy autoctona con sentido de pertenencia, muy de comer cafe con pan en las horas de la tarde preferiblemente despues de las 4 pm region occidental desprendida del beisbol para dedicarce al futbol y el ciclismo, dentro de lo que destaca sus puntos cardinales es el suroeste donde se ubica la ciudad de san cristobal y la ciudad de Rubio o Gervacio Rubio pueblos como la Petrolia,Bramon,Betania...